Eerste divisie (1985/1986) – drugi poziom rozgrywek piłki nożnej w sezonie 1985/1986 w Holandii, będący zapleczem Eredivisie.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
Statystyki na stronie rsssf.com

Eerste divisie
1985 w piłce nożnej
1986 w piłce nożnej
1985 w Holandii
1986 w Holandii